L-Wert steht für:
 Leistungswert für Tageszeitungen
 Letalitätswert
 L-Wert (Programmierung)